Phoenix, Arizona, glavni grad Arizone
 Phoenix, Mauricijus, grad u Mauricijusu
 Otočje Phoenix,  otočje
 Phoenix (sletač), Phoenix Mars Lander, svemirska letjelica
 River Phoenix, američki glumac
 Feniks, mitološko biće
 Phoenix (biljni rod), rod palmi iz porodice Arecaceae
 Phoenix (televizijska postaja), njemačka televizijska postaja
 Phoenix, album Rite Ore

Vidi i 
 Feniks (razdvojba)